Эмма Дженнифер Янссон (; род. 9 мая 1996) — шведская футболитска, нападающий женского футбольного клуба «».

Карьера

Клубная карьера 
Эмма Янссон начала играть в футбол в восьмилетнем возрасте вместе со своим братом. Она является воспитанницей клуба «» из одноимённой коммуны Швеции. Летом 2012 года девушка перешла в «» и 1 августа дебютировала в новой команде, в конце первого тайма поединка против «Васалундса» выйдя на замену и забив свой первый гол за «бело-зелёных».

В ноябре 2015 года после вылета «Хаммарбю» из высшего дивизиона чемпионата Швеции Янссон перешла в «». В составе нового клуба она дебютировала 17 апреля 2016 года, проведя все 90 минут поединка против «». Играя за «Эскильстуну», футболистка приняла участие в 4 матчах Лиги чемпионов УЕФА сезона 2016/2017, однако после поражения в 1/8 финала турнира от немецкого «Вольфсбурга» покинула команду.

В ноябре 2016 года Янссон перешла в «». Перед стартом сезона 2018 года футболистка вернулась в «Хаммарбю», подписав с клубом двухлетний контракт.

Карьера в сборной 
Янссон дебютировала за  на чемпионате Европы 2015 года, ставшем победным для скандинавок.

Достижения 
  :
 Чемпионка Европы среди девушек до 19 лет: 2015.

Примечания 

Футболистки Швеции